

Cinema 
 Passione mortale (Into the Fire) – film del 1988 diretto da Graeme Campbell
 Into the Fire – film del 2005 diretto da Michael Phelan

Musica 
 Into the Fire – singolo dei Dokken del 1984
 Into the Fire – album di Bryan Adams del 1987
 Into the Fire – singolo di Bryan Adams del 1987
 Into the Fire – singolo di Sarah McLachlan del 1991
 Into the Fire – singolo di Bruce Springsteen del 2002
 Into the Fire – singolo dei Thirteen Senses del 2004
 Into the Fire – singolo degli Asking Alexandria del 2017
Into the fire – canzone dei Deep purple

Televisione 
 Nel fuoco (Into the Fire) – episodio della quarta stagione di Babylon 5
 Nel fuoco (Into the Fire) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1